Relic – romanzo del 1995
Relic - L'evoluzione del terrore (The Relic) – film horror fantascientifico del 1997, tratto dal romanzo, per la regia di Peter Hyams
Relic Entertainment – azienda produttrice di videogiochi
Relic Hunter – serie televisiva trasmessa dal 1999 al 2002
 Relic – film del 2020 diretto da Natalie Erika James

Pagine correlate
The Relic